Menadżerowie Chelsea F.C. – statystyki menadżerów Chelsea od roku 1905.

Menadżerowie 

Stan na 2 listopad 2022

Przypisy 

Chelsea F.C.